Hamadia peut désigner :
Hamadia, une commune de la wilaya de Tiaret ;
Hamadia, un kibboutz israélien.